Red Wing steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Red Wing (Arkansas)
 Red Wing (Colorado)
 Red Wing (Minnesota)
 Red-Wing-Krater ein Impaktkrater in North Dakota

in Kanada:
 Redwing (Saskatchewan)

Unternehmen:
 Red Wings Airlines, russische Fluggesellschaft
 Red Wing Shoes, US-amerikanische Schuhmarke

Sonstiges:
 Adirondack Red Wings, ehemaliges Eishockeyteam
 Detroit Red Wings, US-amerikanisches Eishockeyfranchise der National Hockey League 
 HMS Redwing, Schiff der Royal Navy
 Operation Redwing, Serie von US-amerikanischen Kernwaffentests
 Operation Red Wings, US-amerikanische Unternehmung im Afghanistankrieg
 Redwing – Flucht vor den schwarzen Droiden, Science-Fiction-Film